Mike Peluso kan syfta på:

 Mike Peluso (ishockeyspelare född 1965), amerikansk ishockeyspelare som spelade i National Hockey League (NHL) mellan 1989 och 1998 och vann Stanley Cup med New Jersey Devils.
 Mike Peluso (ishockeyspelare född 1974), amerikansk ishockeyspelare som spelade i NHL för säsongerna 2001-2002 och 2003-2004.